Brentani ima više značenja:
 Brentani, Verona
 Brentani, Vicenza